Die Communauté de communes de la Vallée de la Barousse ist ein ehemaliger französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Hautes-Pyrénées in der Region Okzitanien. Sie wurde am 26. Dezember 1995 gegründet und umfasste 25 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befand sich im Ort Mauléon-Barousse.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2016 fusionierte der Gemeindeverband mit der Communauté de communes du Canton de Saint-Laurent-de-Neste und bildete so die Nachfolgeorganisation Communauté de communes Neste Barousse.

Ehemalige Mitgliedsgemeinden 

Vallee de la Barousse
Gegründet 1995
Aufgelöst 2016